Faiella ist der Familienname folgender Personen:

 Federica Faiella (* 1981), italienische Eiskunstläuferin
 Victoria Faiella, kolumbianische Sängerin